Hohenwittlingen ist der Name folgender geographischer Orte und Objekte:

 Burg Hohenwittlingen bei Bad Urach

 Hofgut Hohenwittlingen,  Alterssitz des Zoologen und Jugendschriftstellers David Friedrich Weinland auf dem zu der Burg gehörigen Gelände